«Сюда идёт кот! Here comes the cat!» — детская книжка с картинками, русско-английская билингва, созданная совместно американским писателем Фрэнком Эшем и советским иллюстратором Владимиром Вагиным. Советское и американское издания книги вышли в 1989 году: в СССР книгу опубликовало издательство «Малыш», в США — издательство Scholastic. В 2011 году книга была переиздана в США издательством McSweeney’s/Mcmullens.

Книгу называли «притчей о Холодной войне». В 1992 году по книге был снят одноимённый мультфильм на студии «Пилот».

Сюжет 
Действие в книге происходит в стране антропоморфных мышей. Перемещаясь по стране на воздушном шаре, велосипеде, а потом на рыбе, мышонок предупреждает остальных мышей словами: «Сюда идёт кот!». Наконец, множество мышей собираются на улицах города, и на них надвигается огромная тень кота. Оказывается, однако, что кот не таит в себе опасности, а привёз тележку с огромным кусом сыра. Мыши съедают сыр и угощают кота молоком, а затем провожают его с тележкой обратно.

История 
По воспоминаниям авторов, их знакомство состоялось в 1986 году по время советско-американского симпозиума по детской книге. Вернувшись в США, Эш через некоторое время увидел сон, который лёг в основу сюжета будущей книги. Он предложил сотрудничество Вагину, хотя они жили в разных странах и не говорили на языках друг друга. Работа над книгой велась по переписке. «Сюда идет кот!» стал первым опытом советско-американского соавторства в области детской книги.

Отзывы 
В 1989 году отзывы на книгу появились в газете The New York Times и в журнале Kirkus Reviews, специализирующемся на книжных рецензиях. Так, рецензент Kirkus Reviews, оговорившись, что «практически весь текст книги уже дан в её заглавии» (), отмечал привлекательные иллюстрации и яркие цвета и делал вывод о том, что книга представляет собой «приятный способ донесения важной идеи, хотя читатель, воспринимающий повествование слишком буквально, может заметить, что мудрые мыши с осторожностью воспринимают даже самого безобидного на вид кота».

Рецензент New York Times, отметил, что «гласность проникла и в мир детской книги» (), оставил более сдержанный отзыв. По его мнению, «Сюда идёт кот!» содержит много символизма, но мало чуда (), и хотя иллюстрации книги очень привлекательны и интенсивны по цвету, по содержанию книга «слишком вежлива» (): в ней отсутствует «мясо», драма, напряжение, юмор или развитие характеров (). Мораль книги очевидным образом намекает на оптимистическое развитие советско-американских отношений. В целом, однако, рецензент, несмотря на неполную реализацию возможностей книги, выразил надежду на появление других аналогичных произведений.

Примечания

Ссылки 
 Информация о книге на сайте издательства McSweeney’s 
 Обсуждение книги в проекте Teaching Children Philosophy 
 Забытое старое про русско-американскую дружбу (Мария Бостон, 27 августа 2013)

Книги 1989 года
Книжки с картинками
Литературные сказки
Советско-американские отношения
Холодная война в культуре и искусстве